Oscar Lindberg eller Oskar Lindberg kan syfta på:

 Oskar Lindberg (formgivare) (1852–1916), arkitekt och formgivare
 Oskar Lindberg (musiker) (1887–1955), kyrkomusiker (i Engelbrektskyrkan) och tonsättare i Stockholm
 Oskar Lindberg (längdåkare) (1894–1977), Vasaloppsvinnare 1923
 Oscar Lindberg (ishockeyspelare) (född 1991), ishockeyspelare